Машићи могу да буду:

 Машићи (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Машићи (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ